Toledo kan syfta på:

SEAT Toledo – en bilmodell
Triumph Toledo – en bilmodell
USS Toledo (SSN-769) – amerikansk ubåt
University of Toledo – i Toledo, Ohio
 Kungariket Toledo

Geografi

Antarktis 

 Pico Toledo,

Argentina 

 Toledo (ort i Argentina), Córdoba,

Belize 

 Toledo (distrikt),

Bolivia 

 Toledo (ort i Bolivia), Oruro,

Brasilien 

 Toledo, Paraná, kommun, 
 Toledo, Paraná, ort, 
 Toledo (kommun i Brasilien, Minas Gerais, lat -22,71, long -46,39), 
 Toledo (ort i Brasilien, Minas Gerais, Toledo, lat -22,74, long -46,37),

Se även
 Pedro de Toledo

Colombia 

 Toledo (kommun i Colombia, Norte de Santander, lat 7,30, long -72,25), 
 Toledo (ort i Colombia, Norte de Santander, lat 7,31, long -72,48), 
 Toledo (kommun i Colombia, Antioquia),

Filippinerna 

 Toledo City, provins, Centrala Visayas,

Mexiko 

 Toledo, Mexiko, ort,

Spanien 

 Province of Toledo, provins, Kastilien-La Mancha, 
 Toledo (kommun i Spanien), kommun, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Toledo, regionhuvudort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
Kungariket Toledo
Toledo ärkestift

USA 

 Toledo, Illinois, countyhuvudort, Cumberland County, 
 Toledo, Iowa, countyhuvudort, Tama County, 
 Toledo, Ohio, countyhuvudort, Lucas County, 
 Toledo, Oregon, ort, Lincoln County, 
 Toledo, Washington, ort, Lewis County,

Se även
 Toledano